Masi (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Padua
Masi (Noorwegen), een dorp in Noors Lapland
MASI, een beursindex in Marokko
Masi San Giacomo, een plaats in de Italiaanse gemeente Masi Torello
Masi Torello, een gemeente in de Italiaanse provincie Ferrara, regio Emilia-Romagna